Тирадорес има више значења:

 Тирадорес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тирадорес (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тирадорес, Сан Антонио Тирадорес (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику